Kalisz Pomorski (plaats), plaats in Polen
 Kalisz Pomorski (gemeente), gemeente in Polen